Miejscowości w USA:
 Fidelity – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Fidelity – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Gminy w USA:
 Fidelity (ang. Fidelity Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey

A także:

 High fidelity (hi-fi) – norma zapisu i odtwarzania dźwięku
 Fidelity – Odcinek serialu Dr House
 WiFi (wireless fidelity)- komputerowe sieci bezprzewodowe